В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of California 1975, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1975, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг 6-1, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)

 Біллі Джин Кінг (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1975